TG-5 peut désigner : 
 Aeronca L-3 Grasshopper, un avion d'observation américain;
 , un prototype de char lourd soviétique.